Die Football League Second Division 1946/47 war die 44. Saison der Football League Second Division als zweithöchste englische Fußballliga und gleichzeitig die erste Spielzeit nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Sie begann am 31. August 1946 und endete am 14. Juni 1947.

Zweitligameister wurde Manchester City und daneben stieg auch der zweitplatzierte FC Burnley in die Football League First Division auf. Für die beiden Aufsteiger nahmen in der folgenden Zweitligasaison 1947/48 die zwei in der Tabelle unten rangierenden Erstligisten FC Brentford und Leeds United die Plätze ein. Aus der Second Division absteigen mussten Swansea Town und Newport County, wobei beide Klubs fortan in der Südstaffel Football League Third Division South anzutreten hatten. Anstelle der beiden Vereine nahmen in der folgenden Spielzeit 1947/48 Third-Division-North-Meister Doncaster Rovers und aus der Third Division South der Gewinner Cardiff City die freien Positionen ein.

Abschlusstabelle

Ergebnistabelle 
In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.

Torschützenliste

Weblinks 
 England 1946–47 auf RSSSF.org (englisch)

Einzelnachweise und Fußnoten 

Fußballsaison 1946/47
1946